Прогрес може да се отнася за:

 Прогрес, термин означаващ развитие (обществено, икономическо, политическо, спортно и др.) към по-добро, обратно на регрес.

 Селища
 Прогрес (Област Кърджали), село в Област Кърджали
 В Русия
 Прогрес (Сочи), село в Хостински район, Сочи
 Прогрес (Краснодарски край), поселище в Новокубански район, Краснодарски край
 Прогрес (Самарска област), поселище в Хворостянски район, Самарска област
 Прогрес (Амурска област), поселище в Амурска област
 В САЩ
 Прогрес (Орегон)
 Прогрес (Пенсилвания)
 Прогрес (Флорида)

 Транспортни средства
 Прогрес (космически кораб), серия съветско-руски транспортни космически кораби
 Прогрес (катер), серия съветско-руски туристически катери

 Предприятия и организации
 „ЦСКБ-Прогрес“, предприятие за космическа промишленост от град Самара, Русия (по съветско време – Куйбишевски завод „Прогрес“ и Централно специализирано конструкторско бюро)
 Запорожко машиностроително конструкторско бюро „Прогрес“, машиностроително предприятие от Украйна

 Футболни клубове
 Прогрес (Бийск), футболен клуб от град Бийск, Русия
 Прогрес (Черняховск), футболен клуб от град Черняховск, Русия

 Други
 „Прогрес“, обществено-политически вестник, печатан в Татар Пазарджик от 1892 до 1897 година
 „Прогресс (антарктическа станция)“ – руска антарктическа станция

Вижте също 
 Прогресивен